Арне Фюрюмарк,  (26 сентября 1903, Норвегия — 6 октября 1982, Уппсала) — шведский археолог-классицист родом из Норвегии, исследователь Эгейской культуры и бронзового века Кипра.

Биография 
Фюрюмарк был специалистом по искусству и керамике позднеэлладского периода материковой Греции. Его основная работа по хронологии микенской керамики вышла в 1941 г. в 2 томах. В ней он структурировал керамический материал по формальным признакам керамических сосудов. Рассматривая человеческую культуру как довольно инертное явление, он верил в то, что изменения происходят поэтапно, и эти этапы хорошо отражаются в материиальной культуре. До настоящего времени его труд является стандартным для изучения микенской керамики, а определённые им типы керамики (№ 1 — 333) до сих пор используются археологами всего мира для описания минойской и микенской керамики.

По окончании Второй мировой войны в своей книге Det Äldsa Italien он наметил основные проблемы исследования доримской истории Италии. В 1947 и 1948 гг. он провёл раскопки на Кипре (Синда), результаты которых опубликовал в 2003 г. Чарльз Адельман (Charles M. Adelman). В 1950 г. он опубликовал объёмистую статью «Поселение Ялисос и эгейская история около 1550—1400 гг. до н. э.» (журнал Opuscula Archaeologica). С 1952 г. — профессор археологии в Уппсальском университете. Одним из первых воспользовался в своих исследованиях успешными результатами дешифровки линейного письма B, которую осуществил Майкл Вентрис. В 1956/1957 гг., наряду со своей профессорской работой в Уппсале, был также директором Шведского института в Афинах. В 1962—1963 гг. провёл очередные раскопки на Кипре. С 1970 г. в отставке.

Сочинения 
 The Settlement at Ialysos and Aegean History c. 1550—1400 B.C. In: Opuscula Archaeologica. Band 6, 1950, S. 150—271.
 The Chronology of Mycenaean Pottery. Kungl. Vitterhets, historie och antikvitets akademien, Stockholm 1941. Neuauflage als: Mycenaean Pottery. Band 1: Analysis and Classification. Acta Instituti Atheniensis Regni Sueciæ, Astrom 1972 und 1992.
 The Mycenaean Pottery, Analysis and Classification. Kungl. Vitterhets, historie och antikvitets akademien, Stockholm 1941. Neuauflage als: Mycenaean Pottery. Band 2: Chronology. Acta Instituti Atheniensis Regni Sueciæ, Astrom 1972 und 1992.
 mit Charles M. Adelman: Swedish Excavations at Sinda, Cyprus: Excavations Conducted by Arne Furumark 1947—1948. Paul Åströms Förlag, Stockholm 2003.

О нём 
 Arne Furumark dedicata. Acta Instituti Atheniensis Regni Sueciae Series in quarto. Opuscula Atheniensia Band 8, 1968.
 Robin Hägg: Furumark, Arne. In: Nancy Thomson de Grummond (Hrsg.): Encyclopedia of the History of Classical Archaeology. Greenwood Press, Westport (CT) 1996, S. 476.

Ссылки 
 Biographie im Dictionary of Art Historians.

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Археологи по алфавиту
Археологи Швеции
Учёные по алфавиту
Эгейская цивилизация
Искусствоведы по алфавиту
Искусствоведы Швеции
Родившиеся в 1903 году
Умершие в 1982 году